Moucherolles est un nom vernaculaire désignant en français des passereaux, de la famille des tyrannidés (ou des tityridés en ce qui concerne le genre Onychorhynchus), répartis dans plusieurs genres vivant en Amérique. La première attestation du nom date de la parution de Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions et naïfs portraicts retirez du naturel en 1555 par Pierre Belon. Le terme dérive de "mouche", ces oiseaux étant essentiellement insectivores.

Pour le genre du mot moucherolle, l'usage semble hésiter entre le masculin et le féminin.

Genres 
Le genre Contopus est composé de Moucherolle et de Pioui et une seule espèce du genre Attila est appelée Moucherolle. Tous les genres suivants ne sont composés que de moucherolles :

Beaucoup de ces genres sont monotypiques.

Liste des espèces
 Moucherolle à ailes rousses, Polioxolmis rufipennis
 Moucherolle aquatique, Fluvicola nengeta
 Moucherolle des aulnes, Empidonax alnorum
 Moucherolle aztèque, Xenotriccus mexicanus
 Moucherolle barbichon, Myiobius barbatus
 Moucherolle à bavette blanche, Contopus albogularis
 Moucherolle à bec noir, Aphanotriccus audax
 Moucherolle beige, Empidonax fulvifrons
 Moucherolle bistré, Contopus fumigatus
 Moucherolle cannelle, Pyrrhomyias cinnamomea
 Moucherolle ceinturé, Xenotriccus callizonus
 Moucherolle cendré, Contopus cinereus
 Moucherolle à cimier orange, Myiophobus phoenicomitra
 Moucherolle à côtés olive, Contopus cooperi
 Moucherolle côtier, Empidonax difficilis
 Moucherolle de Coues, Contopus pertinax
 Moucherolle couronné, Onychorhynchus occidentalis
 Moucherolle à croupion jaune, Myiobius (barbatus) sulphureipygius
 Moucherolle à croupion roux, Cnemarchus erythropygius
 Moucherolle à dos noir, Fluvicola albiventer
 Moucherolle écarlate, Pyrocephalus rubinus
 Moucherolle enfumé, Myiotheretes fumigatus
 Moucherolle d'Euler, Lathrotriccus euleri
 Moucherolle fascié, Myiophobus fasciatus
 Moucherolle flavescent, Myiophobus flavicans
 Moucherolle fuligineux, Cnemotriccus fuscatus
 Moucherolle des Galapagos, Pyrocephalus nanus
 Moucherolle gobemouche, Contopus latirostris
 Moucherolle à gorge blanche, Empidonax albigularis
 Moucherolle à gorge cendrée, Myiarchus cinerascens
 Moucherolle à gorge rayée, Myiotheretes striaticollis
 Moucherolle gris, Empidonax wrightii
 Moucherolle de Hammond, Empidonax hammondii
 Moucherolle hérissé, Myiobius villosus
 Moucherolle hirondelle, Hirundinea ferruginea
 Moucherolle huppé, Mitrephanes phaeocercus
 Moucherolle de la Jamaïque, Contopus pallidus
 Moucherolle jaunâtre, Empidonax flavescens
 Moucherolle de Lafresnaye, Attila bolivianus
 Moucherolle de La Sagra, Myiarchus sagrae
 Moucherolle de Linton, Nephelomyias lintoni
 Moucherolle à longs brins, Colonia colonus
 Moucherolle manakin, Neopipo cinnamomea
 Moucherolle du Mexique, Onychorhynchus mexicanus
 Moucherolle noir, Sayornis nigricans
 Moucherolle noirâtre, Contopus nigrescens
 Moucherolle de Nutting, Myiarchus nuttingi
 Moucherolle ocré, Contopus ochraceus
 Moucherolle olive, Mitrephanes olivaceus
 Moucherolle ombré, Contopus lugubris
 Moucherolle orné, Myiotriccus ornatus
 Moucherolle petit-coq, Alectrurus tricolor
 Moucherolle phébi, Sayornis phoebe
 Moucherolle pie, Fluvicola pica
 Moucherolle des pins, Empidonax affinis
 Moucherolle à poitrine fauve, Aphanotriccus capitalis
 Moucherolle à poitrine grise, Lathrotriccus griseipectus
 Moucherolle à poitrine ocre, Myiophobus ochraceiventris
 Moucherolle à poitrine olive, Myiophobus cryptoxanthus
 Moucherolle querelleur, Machetornis rixosus
 Moucherolle à queue large, Alectrurus risora
 Moucherolle à queue noire, Myiobius atricaudus
 Moucherolle à queue-de-pie, Muscipipra vetula
 Moucherolle des ravins, Empidonax occidentalis
 Moucherolle riverain, Ochthornis littoralis
 Moucherolle du Roraima, Myiophobus roraimae
 Moucherolle rougequeue, Terenotriccus erythrurus
 Moucherolle royal, Onychorhynchus coronatus
 † Moucherolle de San Cristobal, Pyrocephalus dubius
 Moucherolle des Santa Marta, Myiotheretes pernix
 Moucherolle des saules, Empidonax traillii
 Moucherolle simple, Myiophobus inornatus
 Moucherolle sombre, Empidonax oberholseri
 Moucherolle à sourcils jaunes, Satrapa icterophrys
 Moucherolle superbe, Nephelomyias pulcher
 Moucherolle de Swainson, Onychorhynchus swainsoni
 Moucherolle tchébec, Empidonax minimus
 Moucherolle à tête blanche, Arundinicola leucocephala
 Moucherolle tête-fou, Contopus caribaeus
 Moucherolle à tête noire, Empidonax atriceps
 Moucherolle à ventre fauve, Myiotheretes fuscorufus
 Moucherolle à ventre jaune, Empidonax flaviventris
 Moucherolle à ventre roux, Sayornis saya
 Moucherolle vermillon, Pyrocephalus obscurus
 Moucherolle vert, Empidonax virescens
 Moucherolle de Wied, Myiarchus tyrannulus
 Moucherolle yétapa, Gubernetes yetapa

Notes et références

Notes

Références

Liens externes
 ,  HISTOIRE NATURELLE, GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE, AVEC LA DESCRIPTION DU CABINET DU ROI. Tome Dix-neuvième.

Nom d'oiseau ambigu
Tyrannidae
Tityridae